Прави́тельство Моле́ () — французский кабинет министров периода Июльской монархии во главе с Луи-Матьё Моле:

 правительство Моле (1836—1837) — с 6 сентября 1836 по 15 апреля 1837 года;
 правительство Моле (1837—1839) — с 15 апреля 1837 по 31 марта 1839 года.

Правительство Франции